Теплово́е движе́ние — процесс хаотичного (беспорядочного) движения частиц, образующих вещество. Чем выше температура, тем больше скорость движения частиц. Чаще всего рассматривается тепловое движение атомов и молекул. 

Характерная скорость теплового движения частицы может быть выведена из распределения Максвелла.

Хаотичность — важнейшая черта теплового движения. Важнейшими доказательствами существования движения молекул являются броуновское движение и диффузия.

Примечания 
Неверно смешивать понятия «тепловое движение» и «броуновское движение». Броуновским называется движение видимых взвешенных в веществе частиц; тепловым — движение частиц самого вещества. Тепловое движение является причиной броуновского движения.

См. также 
 Перемещение
 Термодинамика

Молекулярная физика
Теплота